Катастрофа Су-30 в Иркутске — авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 23 октября 2022 года около 18:20 по местному времени в городе Иркутске. Самолёт Су-30СМ выполнял приёмо-сдаточный полёт, когда упал на одноэтажный двухквартирный жилой дом во 2-м Советском переулке. Два пилота погибли, жители дома не пострадали. После крушения возник пожар. Около 150 домов оказались обесточены.

Следственный комитет России назвал две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

Экипаж 
 Максим Вячеславович Конюшин — профессиональный лётчик-испытатель. Участвовал в испытаниях более 30 моделей самолётов. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского по специальности «испытания летательных аппаратов». Был награждён медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Носил звание «Заслуженный лётчик-испытатель РФ».
 Виктор Викторович Крюков — лётчик-испытатель третьего класса, военный лётчик второго класса. Родом с Украины. Окончил Краснодарский военный авиационный институт.

Катастрофа 
23 октября 2022 года над аэродромом Иркутск-2 проходили испытательные полёты двух Су-30СМ. Один самолёт благополучно сел на аэродроме, в то время как с другим была потеряна связь. Он упал на жилой дом во 2-м Советском переулке. В доме проживали пять человек (две семьи). Два пилота самолёта погибли, на земле никто не пострадал. Возник пожар площадью порядка 200 . Около 150 домов остались без электричества.

Прежде чем разбиться, как сообщается, самолёт не выходил на связь около 20 минут. Другой Су-30СМ поднялся в воздух и приблизился к нему. Пилоты увидели, что их коллеги сидят, свесив головы. Предположительно, они задохнулись в полёте, а их самолёт рухнул на землю после того, как закончилось топливо.

Обстоятельства 
По мнению журналистов Русской службы Би-би-си, «сложно не связать» катастрофу в Иркутске с российским вторжением на Украину, так как во время боевых действий нагрузка на военную авиацию резко возрастает. Журналисты издания Meduza отмечали, что за две недели октября это стала четвёртая подобная авария, до этого 9 октября в Ростовской области в разных местах разбились Су-24 (экипаж катапультировался) и Су-25 (пилот погиб), а 17 октября в Ейске произошло крушение Су-34, когда самолёт рухнул на девятиэтажный жилой дом и на земле погибли 15 человек.

Последующие события 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Для расследования катастрофы создана комиссия. Прокуратура Иркутской области начала проверку. В Ленинском районе Иркутска, где произошло происшествие, ввели режим ЧС муниципального характера.

Следствием рассматриваются две версии причин катастрофы — ошибки экипажа и отказ техники. Сообщается, что экипаж потерял сознание во время полёта из-за неисправности кислородного оборудования, разгерметизации или остатков азота в кислородных баллонах.

Два бортовых самописца самолёта (речевой и параметрический) были доставлены в центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Люберцах в удовлетворительном состоянии.

См. также 
 Крушение Су-34 в Ейске (17 октября 2022 года)
 Катастрофа Ан-124 в Иркутске (6 декабря 1997 года)

Примечания 

События 23 октября
Октябрь 2022 года в России
Авиационные происшествия 2022 года
Авиационные происшествия в Иркутске
Авиационные происшествия с Су-30
Катастрофы в России 2022 года
Авиационные происшествия в России 2022 года
Военные инциденты на территории России во время вторжения России на Украину (2022)
2022 год в Иркутской области